Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Krisik (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Krisik (Pudak), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java